Rötenbächle ist ein geographischer Name:

 Rötenbächle (Alpirsbach), Weiler im Stadtteil Reinerzau von Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

 Rötenbächle, selten für Rötenbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei Rötenbach, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rötenbächle (Kleine Kinzig), linker Zufluss der Kleinen Kinzig bei Oberes Dörfle, Stadtteil Reinerzau, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rötenbächle (Menzenschwander Alb), wohl fälschlich auch Rotenbächle, rechter Zufluss der Menzenschwander Alb bei Weierle, Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rötenbach